Il singolare del torneo di tennis Livingston Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Johan Kriek che ha battuto in finale Christian Saceanu 7-6, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Johan Kriek (campione)
 Wally Masur (quarti di finale)
 Paul Annacone (secondo turno)
 Robert Seguso (primo turno)

 Nduka Odizor (primo turno)
 Ben Testerman (primo turno)
 Éric Winogradsky (primo turno)
 Christo Steyn (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Livingston Open 1987